Olympic Hockey Centre (Olympisches Hockeyzentrum) steht für folgende Wettkampfstätten:

 Olympic Hockey Centre in Athen (Olympische Spiele 2004), siehe Elliniko Olympic Complex #Olympic Hockey Centre
 Lee Valley Hockey Centre in London (Olympische Spiele 2012), siehe Riverbank Arena
 Centro Nacional de Hóquei Sobre Grama in Rio de Janeiro (Olympische Spiele 2016), siehe Olympiapark Deodoro #Centro Nacional de Hóquei Sobre Grama